Єжи Стефан Ставінський (1 липня 1921, Zakręt (біля Отвоцька) — 12 червня 2010, Варшава) — польський письменник, сценаріст, кінорежисер.

Під час німецької окупації Польщі (1939—1944) брав участь у підпіллі. Був одним з учасників Варшавського повстання 1944 року. Теми польського визвольного руху знайшли відображення у його літературній творчості. 

Українському читачеві Єжи Ставінський знайомий, переважно, завдяки повісті (а пізніше — й фільму) «Нотатки молодого варшавянина» ().

Творчість

Літературні твори 

 Światło we mgle, 1952 (debiut)
 Notatki scenarzysty
 Wieczór przedświąteczny
 Młodego warszawiaka zapiski z urodzin
 Ucieczka Casalarga, 1958 (zbiór opowiadań)
 Niekłamane oblicze Jana Piszczyka
 Pogoń za Adamem
 Opowieści satyryczne (zbiór opowiadań)
 Pasje Franciszka Liszta
 Nie zawijając do portów
 Herkulesy
 13 dni z życia emeryta
 Pułkownik Kwiatkowski albo dziura w suficie
 Opowieści powstańcze
 Nie zawijając do portów

Кіносценарії 
 2007 Jutro idziemy do kina (reż. Michał Kwieciński)
 1995 Pułkownik Kwiatkowski (reż. Kazimierz Kutz)
 1993 Straszny sen dzidziusia Górkiewicza (reż. Kazimierz Kutz)
 1988 Obywatel Piszczyk (reż. Andrzej Kotkowski)
 1984 5 dni z życia emeryta (reż. Edward Dziewoński)
 1980 Urodziny młodego warszawiaka (reż.: Ewa Petelska, Czesław Petelski)
 1980 Bo oszalałem dla niej (reż. Sylwester Chęciński)
 1979 Godzina «W» (reż. Janusz Morgenstern)
 1979 Ojciec królowej (reż. Wojciech Solarz)
 1978 Bilet powrotny (reż.: Ewa Petelska, Czesław Petelski)
 1977 Akcja pod Arsenałem (reż. Jan Łomnicki)
 1974 Urodziny Matyldy  (реж. Єжи Стефан Ставінський)
 1973 Godzina szczytu  (реж. Єжи Стефан Ставінський)
 1972 Fortuna (reż. Helena Amiradżibi-Stawińska)
 1970 Pogoń za Adamem
 1970 Kto wierzy w bociany? (реж.: Єжи Стефан Ставінський, Helena Amiradżibi-Stawińska)
 1967 Zabijaka
 1967 Poczmistrz
 1966 Przedświąteczny wieczór (реж.: Єжи Стефан Ставінський, Helena Amiradżibi-Stawińska)
 1965 Pingwin (реж. Єжи Стефан Ставінський)
 1963 Rozwodów nie będzie (реж. Єжи Стефан Ставінський)
 1962 Miłość dwudziestolatków (Amour à vingt ans, L') (реж. Анджей Вайда)
 1961 Historia współczesna
 1960 Zezowate Szczęście (реж. Анджей Мунк)
 1960 Krzyżacy / Хрестоносці (реж. Олександр Форд)
 1959 Zamach
 1958 Dezerter (reż. Witold Lesiewicz)
 1957 Kanał (reż. Анджей Вайда)
 1957 Człowiek na torze
 1957 Eroica — Symfonia bohaterska w dwóch częściach (реж. Анджей Мунк)

Примітки

Посилання 
 
 Jerzy Stefan Stawiński w Archiwum Historii Mówionej w Muzeum Powstania Warszawskiego 
 W kinach zawsze się całowali — wywiad z Jerzym Stefanem Stawińskim (Gazeta Wyborcza)
 Piszczyk to ja — wywiad z Jerzym Stefanem Stawińskim (Tygodnik Przegląd) 

Польські письменники